Бадахоський договір (1267)
 Бадахоський договір (1801)